Semenivka – città ucraina dell'oblast' di Černihiv
Semenivka – città ucraina dell'oblast' di Poltava